Gonzalo Victor Alfonso José Bonifacio Antonio Maria y Todos los Santos de Borbón y de Dampierre (ur. 5 czerwca 1937 w Rzymie, zm. 27 maja 2000 w Lozannie) – książę Akwitanii, młodszy syn Jaime de Borbón, legitymistycznego pretendenta do tronu Francji (Henryk VI), i Emmanuelli de Dampierre, córki Rogera de Dampierre, 2. księcia San Lorenzo. Młodszy brat pretendenta Alfonso Jaime.

Urodził się w Rzymie, gdzie przebywała na wygnaniu hiszpańska rodzina królewska. Dzieciństwo spędził głównie w Szwajcarii. Do Hiszpanii przybył pierwszy raz w 1954 r. W 1955 r. razem ze starszym bratem został ranny w wypadku samochodowym pod Lozanną. 21 września 1972 r. otrzymał od ojca tytuł księcia Akwitanii. W 1989 r. uzyskał obywatelstwo francuskie jako Gonzalve de Bourbon. Jego ojciec zrezygnował z praw do hiszpańskiego tronu na rzecz młodszego brata Juana de Borbón. W 1975 r. Gonzalo uznał królem Hiszpanii jego syna, Juana Carlosa I.

Był trzykrotnie żonaty. Pierwszy raz ożenił się 28 stycznia 1983 r. w Puerto Vallarta z Marią del Carmen (ur. 23 kwietnia 1947), córką Rafaela Harto. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem już 18 kwietnia 1984 r. Drugą żoną księcia została 25 czerwca 1984 r. w Madrycie Maria de las Mercedes (ur. 15 października 1963), córka Luisa Licera. Był to ślub cywilny. Ceremonia kościelna odbyła się 30 czerwca w Olmedo. Również i to małżeństwo zakończyło się rozwodem (31 stycznia 1989 r.). Jego trzecią żoną była od 12 grudnia 1992 r. Emanuela (ur. 22 marca 1960), córka Vincenzo Pratolongo. Ślub cywilny odbył się w Genui. Po uzyskaniu kościelnego rozwodu z drugą żoną (1994 r.) odbyła się ceremonia kościelna (17 września 1995 r. w Rzymie).

Mimo trzykrotnego wstępowania w związek małżeństwo Gonzalo nie miał legalnego potomstwa. Miał nieślubną córkę (ur. 19 czerwca 1968) ze związku z Sandrą Lee Landry, którą legitymizował jako Estefanía Michelle de Borbón. Jest ona żoną Richarda Carla McMastersa II, ma pięciu synów.

Gonzalo de Borbón zmarł w 2000 r. w wieku 63 lat. Przyczyną jego śmierci była białaczka.
Władcy Akwitanii
Urodzeni w 1937
Zmarli w 2000
Ludzie urodzeni w Rzymie
Burbonowie hiszpańscy